

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Zagroble – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin
 Zagroble – część wsi Nieledew w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany
 Zagroble – część wsi Kalników w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Zagroble – część wsi Palikówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Zagroble – część wsi Nowiny w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Zagroble – część wsi Żabno w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Zagroble – część wsi Jadachy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba

Zobacz też 
 Zagrobla, Za Groblą